een Romeins cognomen, zie Fimbria (cognomen)
 consul Gaius Flavius Fimbria, een drager van dit cognomen
 een geslacht van schelpdieren, zie Fimbria (geslacht)
 een gebied in de hersenen, zie fimbria (hippocampus)